Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин 2014 года проходит в Сочи с 24 сентября по 9 октября в классической программе (основная программа), а также в быстрой программе (быстрые шашки) и молниеносной программе (блиц). Одновременно  проводился Чемпионат России среди женщин. Ряд сильных спортсменов не принял участие в турнире, продолжив подготовку к Чемпионату Европы.

Основная программа 

 Регламент

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе игры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, каждый из которых является микроматчем из 2-х партий с  жеребьевкой начальных ходов, обязательной в обеих партиях микроматча. За победу в микроматче  даётся 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш — 0 очков.

Жеребьёвка пар проводится на компьютере с использованием программы «Swiss Master for Windows». Жеребьевка первых двух туров производится согласно рейтингам участников. 

Контроль времени для каждого участника — 40 минут до конца партии плюс 10 секунд на каждый сделанный ход.

Место участника на первом этапе определяются по сумме набранных очков. В случае равенства очков, место распределяется по коэффициенту Бухгольца, а при равенстве коэффициентов Бухгольца по усечённому коэффициенту Солкофа, при подсчёте которого исключается худший результат, при равенстве этих коэффициентов считается усечённый коэффициент Солкофа с отбрасыванием двух худших результата, и т. д. до определения места.

Участники, занявшие места с 1 по 16, получают право участия во 2-м этапе. На втором этапе игры проводятся по швейцарской системе в 7 туров с жеребьевкой начальных ходов и позиций. Остальные участники разыгрывают последующие места в турнире по швейцарской системе в 4 тура (очки набранные на этом этапе суммируются с очками набранными на 1-м этапе).

 Результаты

Приняли участие 39 спортсменов, в том числе, 1 международный мастер, 5 гроссмейстеров, 18 мастеров спорта и 15 кандидатов в мастера спорта.

После первого этапа 16 лучших спортсменов продолжили выступление на втором этапе, а 11 спортсменов играли за места с 17 по 27.

Первый этап (16 лучших)

Финал

Быстрые шашки 
Игры проводились 27 сентября. Приняли участие 45 спортсменов, в том числе, 1 международный гроссмейстер, 2 международных мастера, 5 гроссмейстеров, 19 мастеров спорта и 18 кандидатов в мастера спорта. Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров. В каждом туре игрался микроматч из 2-х партий с  жеребьевкой начальных ходов, обязательной в обеих партиях микроматча. Контроль времени для каждого участника 8 минут плюс 5 секунд на каждый сделанный ход.

 Призёры

Блиц 
Игры проводились 28 сентября. Приняли участие 48 спортсменов, в том числе, 1 международный гроссмейстер, 1 международный мастер, 5 гроссмейстеров, 22 мастера спорта и 19 кандидатов в мастера спорта. Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени для каждого участника 3 минуты плюс 2 секунды на каждый сделанный ход.

 Призёры

Ссылки 
 Календарь 2014 года на сайте Секции-64 ФМЖД
 Календарь и результаты 1-го этапа
 Результаты в блице
 Результаты 2-го этапа

 
2014 год в шашках
Спортивные соревнования в Сочи
Сентябрь 2014 года
Октябрь 2014 года
Чемпионаты России в 2014 году
2014 год в Краснодарском крае